ISO/IEC 18000 является международным стандартом, который описывает серию разнообразных RFID-технологий, каждая из которых используют уникальный диапазон частот.

ISO/IEC 18000 состоит из следующих частей под общим названием Информационные технологии — Радиочастотная идентификация для пункта управления:
 Часть 1: Архитектура ведения и определение параметров, которые будут стандартизированы.
 Часть 2: параметры радиоинтерфейса связи ниже 135 кГц.
 Часть 3: Параметры для интерфейса воздушных коммуникаций в 13,56 МГц.
 Часть 4: Параметры для интерфейса воздушных коммуникаций на 2,45 ГГц.
 Часть 6: Параметры для воздушного интерфейса связи на 860 МГц до 960 МГц.
 Часть 7: Параметры для активного интерфейса воздушных сообщений на частоте 433 МГц.

Различных частей стандарта ISO/IEC 18000 описывает воздуха интерфейс связи на разных частотах для того, чтобы быть в состоянии использовать различные физические поведения. Различные части стандарта ISO/IEC 18000 разрабатываются подкомитетом ISO/IEC JTC1 SC31 «Автоматические методы ввода данных».

Соответствие методов испытаний для различных частей стандарта ISO/IEC 18000 определено в соответствующих частях стандарта ISO/IEC 18047.

Методы тестирования определены в стандарте ISO/IEC 18046.

Ссылки 

 ISO
 JTC1
 ISO/IEC 18000-1:2008 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 1: Reference architecture and definition of parameters to be standardized
 ISO/IEC 18000-2:2004 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 2: Parameters for air interface communications below 135 kHz
 ISO/IEC 18000-3:2010 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz
 ISO/IEC 18000-4:2008 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 4: Parameters for air interface communications at 2,45 GHz
 ISO/IEC 18000-6:2004 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 6: Parameters for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
 ISO/IEC 18000-7:2008 Information technology — Radio frequency identification for item management — Part 7: Parameters for active air interface communications at 433 MHz
 ISO/IEC 18046-1 Information technology — Radio frequency identification device performance test methods — Part 1: Test methods for system performance
 ISO/IEC 18046-3:2007 Information technology — Radio frequency identification device performance test methods — Part 3: Test methods for tag performance
 ISO/IEC TR 18047-2:2006 Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 2: Test methods for air interface communications below 135 kHz
 ISO/IEC TR 18047-3:2004 Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 3: Test methods for air interface communications at 13,56 MHz
 ISO/IEC TR 18047-4:2004 Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 4: Test methods for air interface communications at 2,45 GHz
 ISO/IEC TR 18047-6:2008 Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz
 ISO/IEC TR 18047-7:2005 Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 7: Test methods for active air interface communications at 433 MHz

RFID
Стандарты ISO/IEC‎